Makuch oder Makúch ist der Familienname folgender Personen:

 Jozef Makúch (* 1953), slowakischer Finanzwissenschaftler und Gouverneur der Slowakischen Nationalbank
 Wanda Makuch-Korulska (1919–2007), polnische Neurologin

Siehe auch:
 Macuch